FISH:
 FISH — Флюоресцентная гибридизация in situ
 FISH — Files transferred over shell protocol
 Fish — Дерек Уиллиам Дик — шотландский певец, поэт, вокалист прогрессивной рок-группы «Marillion»
 fish — Friendly interactive shell

См. также 
 Фиш
 FISH TANK
 Fish sauce